Выдвигались различные версии повода, послужившего началом войны в Грузии 2008 года.

Официальные версии 

Версии причин, заявленные официальными лицами государств:

Южная Осетия 
В южноосетинской интерпретации, война вызвана агрессией Грузии против Южной Осетии, произошедшей в канун Олимпийских игр. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил:
Кодовое название блицкрига — «Чистое поле» — раскрывает суть планов Грузии — провести этническую чистку, превратить в «чистое поле» всю Южную Осетию. Первые же сутки полномасштабной военной агрессии, предпринятой Грузией против Южной Осетии принесли нашему народу огромные жертвы. Только операция по принуждению к миру положила конец бессмысленной и жестокой войне, принёсшей столько страданий нашему народу. Решение Президента России о проведении операции по принуждению агрессора к миру было своевременным, мужественным и единственно верным… Южная Осетия никогда не забудет и не простит преступлений грузинского фашизма. Грузинские власти своей бессмысленной жестокостью вырыли бездонную кровавую пропасть между Грузией и Южной Осетией.

8 августа президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил о многочисленных жертвах среди мирных жителей Южной Осетии, обвинив президента Грузии Михаила Саакашвили в геноциде осетинского народа.

Абхазия 
22 августа начальник Генерального штаба ВС Абхазии Анатолий Зайцев заявил, что грузинская армия после полного захвата Южной Осетии планировала через 3 часа начать наступательную военную операцию против Абхазии. По его словам, планы у Грузии были таковы: «наносился мощный авиационный удар, производилась высадка первого эшелона десанта с моря в количестве 800 человек на быстроходных катерах, затем ещё раз 800 человек должно было высадиться в г. Сухум, а 6 тысяч человек должны были наносить удар артиллерией и реактивными системами, дальностью стрельбы 45 км, по нашим горно-стрелковым батальонам в Кодорском ущелье и блок постам российских миротворческих сил. (…) Грузины предполагали, что наши подразделения и блокпосты „голубых касок“ будут снесены шквальным огнём в этом узком ущелье, и после этого грузинская группировка начинала наступать в направлении г. Сухуми».

Грузия 
По версии президента Грузии М. Саакашвили, начало военных действий было реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную угрозу российского нападения. Грузия, по утверждениям её властей, имела надежную информацию, полученную в результате перехвата телефонного разговора, о том, что утром 7 августа «русские уже прошли через Рокский тоннель», и потому вторглась в Южную Осетию. В первые часы войны правительство Грузии мотивировало свои действия тем, что «сепаратисты осуществили нападение на прилегающие к Цхинвали сёла», сделав это в ответ на одностороннее прекращение огня Грузией. Заявлялось о массированных бомбовых обстрелах мирного населения и миротворцев, которые произошли в последние часы 7 августа 2008 года, при этом также указывалось, что «через Рокский тоннель российско-грузинскую границу пересекли сотни вооружённых лиц и военная техника».

В 2 часа ночи 8 августа правительство Грузии опубликовало заявление: «В течение последних часов сепаратисты осуществили военное нападение на мирное население сёл региона и против миротворческих сил, что вызвало крайнюю эскалацию положения. В ответ на одностороннее прекращение огня и предложение президента Грузии провести мирные переговоры, сепаратисты осуществили нападение на прилегающие к Цхинвали сёла. Сперва было атаковано село Приси в 22.30 ч., а потом в 23.00 — с. Тамарашени. Был произведён массированный бомбовый обстрел, как позиций миротворческих сил, так и мирного населения. В результате нападения есть раненные и погибшие. 
По существующим данным, через Рокский тоннель российско-грузинскую границу пересекли сотни вооружённых лиц и военная техника. В целях обеспечения безопасности мирного населения и предотвращения вооружённых нападений, власти Грузии были вынуждены принять адекватные меры. Несмотря на обострённую обстановку, правительство Грузии снова подтверждает свою готовность к мирному урегулированию конфликта, и призывает сепаратистов прекратить вооружённые действия и сесть за стол переговоров».

8 августа командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили назвал действия Грузии в Южной Осетии «операцией по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка». Позднее, в октябре 2008 года, в ходе разбирательств по изучению августовских событий в грузинском парламенте, Курашвили заявит, что его заявление было импульсивным и не было санкционировано высшим политическим руководством Грузии. Секретарь СНБ Грузии Ломаия тогда же заявил, что суть заявления «не была правильной», а сам Курашвили получил выговор.

Госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили пояснил, что «целью руководства Грузии является не взятие городов. В Тбилиси хотят лишь поставить точку на криминальном режиме, чтобы никто не угрожал нашим городам, гражданам и инфраструктуре». Грузинская сторона заявила, что действия грузинской армии в Южной Осетии были ответом на нарушение режима прекращения огня.

8 августа Темур Якобашвили призвал Россию к вмешательству в конфликт в качестве «настоящего миротворца».

9 августа парламент Грузии единогласно утвердил указ президента Михаила Саакашвили об объявлении военного положения и полной мобилизации сроком на 15 дней. В тексте указа введение военного положения было обосновано необходимостью «предотвращения дестабилизации в регионе, вооружённых нападений на мирное население и фактов насилия, с целью защиты прав и свобод человека».

22 августа Т. Якобашвили заявил в интервью украинскому агентству «УНИАН»: «…решение атаковать Цхинвали было принято только тогда, когда колонна российской военной техники начала входить в Южную Осетию. Рассказы о том, что мы из установок „Град“ нанесли удар по Цхинвали — враньё. Цхинвали бомбили русские после того, как мы взяли его на четыре с половиной часа. Мы бомбили окрестные высоты, используя в том числе авиацию и „Град“. Подчёркиваю, не населённые пункты».

В статье «The New York Times» 24.08.2008 утверждалось, что «факт состоит в том, что Россия хочет расчленить Грузию — демократическое государство, которое стоит спасти не только ради него самого, но и чтобы не допустить эффекта домино в „ближнем зарубежье“».

5 сентября заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе в интервью дипломатическому корреспонденту «Интерфакса» Ксении Байгаровой заявил, что «с 1 по 7 августа тяжёлая артиллерия так называемых южноосетинских сил под руководством российских военных сровняла с землёй все грузинские деревни, прилегающие к зоне конфликта». Более полно грузинская версия представлена в заявке на рассмотрение конфликта в Гаагском суде.

По официальным заявлениям грузинской стороны, российские миротворческие силы, оставшиеся на территории Грузии после подписания плана Медведева-Саркози, «реально представляли оккупационные войска, главной целью которых было не урегулирование конфликта, а присвоение грузинских территорий».

5 ноября 2008 года на официальной пресс-конференции, состоявшейся под эгидой НАТО в Риге, президент Грузии представил свою версию начала войны, начавшейся в виде агрессии России против Грузии, пришедшей с территории Украины: началом следует считать выход кораблей Черноморского флота России «с полным вооружением» из Севастополя к побережью Грузии, который произошёл, как минимум, за 6 дней до первых выстрелов на административной границе с Южной Осетией. По словам Саакашвили, президент Украины Ющенко попытался своим указом остановить Черноморский флот, но Россия его проигнорировала. Данная версия оспаривается украинскими и российскими СМИ, заявляющими, что указ Ющенко появился лишь 13 августа, то есть спустя 5 дней после начала войны, и после того, как президент России Медведев официально объявил о перемирии.

Также, в ноябре 2008 года Саакашвили заявлял, что Россия не пошла на завоевание всей Грузии из-за того, что понимала готовность Вооружённых сил Грузии оказать ей сопротивление. «Грузинская армия впервые после Второй мировой войны заставила бежать с поля боя русских генералов», — отметил грузинский президент. При этом он убеждён, что против Грузии воевало 95 % боеспособной части Вооружённых сил России, «сбито 17-19 (российских) летательных аппаратов. 58-я российская армия фактически была сожжена 4-й (грузинской) бригадой». В целом Саакашвили очень доволен действиями Вооружённых сил Грузии. «Грузинская армия оказала примерное сопротивление монстру — армии большой страны», — отметил грузинский президент. Однако, по его словам, «когда 58-й армии было нанесено поражение, Россия задействовала сухопутные и воздушные силы. Они выпустили более половины запаса своих „Искандеров“». Грузинский президент считает, что решение о боевых действиях в Южной Осетии было неминуемым:

Это решение было неминуемым в связи с двумя основными обстоятельствами:
1. нам стало известно, что сотни танков российской армии, тяжёлая техника, артиллерийские установки, и тысячи военных были подведены к грузино-российской границе, у Рокского тоннеля, и мы начали получать неопровержимые, подтверждённые разведывательные данные, и вы их видели, что они начали движение и пересекают государственную границу Грузии. Этот факт позже подтвердили мировые СМИ, опубликованы телефонные перехваты, изучено много материала, добытые из Интернета, из открытых источников, и от разведывательных источников, хотя нужно сказать, что информация открытых источников такая же убедительная, как и информация разведывательных информация, может иногда и более убедительная. И в это время факт вторжения в Грузию военной силы не смогла опровергнуть и не опровергал и сама Российская Федерация.

26 мая 2009 года Саакашвили заявил, что российские войска планировали взять под свой контроль не только Грузию, но и весь черноморско-каспийский регион, однако благодаря доблести грузинских военнослужащих этого не произошло.

Критика 
По информации немецкого журнала Spiegel, к утру 7 августа грузинская сторона сосредоточила на границе с Южной Осетией около 12 тыс. человек, а также 75 БТР и танков возле Гори. Журнал писал, что по данным западных разведслужб «российская армия начала огонь не ранее 7:30 утра 8 августа <и> начала свой марш из Северной Осетии через Рокский тоннель не ранее 11 часов утра. Такая последовательность событий говорит о том, что Москва не проводила агрессию, а просто действовала в ответ». По словам полковника генерального штаба Германии Вольфганга Рихтера, находившегося в тот период в Тбилиси, «грузины в определённой мере „привирали“ о передвижениях войск». Он не смог найти доказательств заявлений Саакашвили о том, что «русские выдвинулись в Рокский тоннель ещё до того, как Тбилиси отдал приказ наступать», но и исключить продвижение не мог. В то же время Spiegel упомянули и о проблемном для российской стороны интервью капитана Сидристого в газете Красная звезда, в изначальной версии которого подтверждалось предположение о начале действий российских войск 7 августа.

12 октября французская Le Monde, комментируя утверждения грузинской стороны о том, что артобстрел и нападение на Цхинвал произошло после того, как «сотни российских танков уже прошли по Рокскому туннелю, связывающему Южную Осетию с Россией, чтобы начать вторжение», отмечала: «Эта точка зрения проблематична потому, что противоречит всем заявлениям, которые грузинская сторона делала во время событий». Газета писала, что до 8 августа никто публично не говорил о российских танках и приводила слова посла Франции в Грузии Эрика Фурнье: «Грузины не звонили своим европейским союзникам со словами: русские нас атакуют».

Южноосетинская сторона все утверждения грузинской стороны называет «циничной ложью» и обвиняет высокопоставленных грузинских чиновников, включая президента, в организации военных преступлений. Южноосетинские официальные лица надеются увидеть грузинское руководство на скамье подсудимых.

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты 10 ноября 2008 года сказал: «Сегодня, с точки зрения той информации, которая поступает и на западные СМИ, а через них уже доводится до международного сообщества, говорит о том, что наступает уже перелом в таком информационном противостоянии, потому что все это ложь и грязь, которую пытались в самом начале вылить на осетинскую сторону, на российскую сторону. Сегодня уже Запад всё больше и больше приходит к тому пониманию, кто и как развязал эту агрессию, кто навязал нацизм… Поэтому, если мы с Вами опять-таки консолидируем все наши усилия, для того чтобы прорвать и окончательно развеять все эти грузинские мифы о якобы опасности и агрессии со стороны Южной Осетии и со стороны России, чем больше правды будет знать народ, международное сообщество, тем меньше оно будут допускать ошибок. Таких горячих точек, как Южная Осетия, уже не будет…»

10 ноября 2008 года американский журнал «BusinessWeek» писал: пока что ни один независимый источник не подтвердил заявление Саакашвили о том, что 7 августа сначала российские войска пересекли границу, и только затем Грузия развернула наступление. Особенно странно то, что во время конфликта грузинские власти об этом вообще не упоминали, а целью своих действий называли «восстановление конституционного порядка» в Южной Осетии. Кроме того, Грузия заявляла, что перешла в наступление в ответ на обстрел четырёх грузинских селений предыдущим вечером. Однако ещё один независимый источник — на этот раз газета The New York Times — приводит свидетельства независимых западных наблюдателей, также опровергающих официальную грузинскую версию.
Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают: они не обнаружили каких-либо свидетельств, подтверждающих, что эти деревни действительно пережили нападение. Напротив, они обвинили Грузию в «совершенно неизбирательном и несоразмерном нападении», заключавшемся в интенсивном обстреле гражданских объектов артиллерийскими снарядами и неуправляемыми ракетами.

20 декабря 2008 года британская телекомпания BBC привела мнение бывшего министра обороны Грузии Георгия Каркарашвили: «По мнению экс-министра, утверждениям грузинских военных о том, что грузинская армия вела на территории Южной Осетии лишь оборонительные действия, явно противоречит хоть и краткосрочное, но закрепление в Цхинвали центральной группировки войск. И это в то время, когда она, по логике, должна была быть сосредоточенной на направлении Рокского тоннеля, откуда, как утверждала грузинская сторона, продолжала продвигаться живая сила и техника российской армии».

В августе 2011 года экс-премьер Грузии Тенгиз Сигуа в интервью новостному агентству РИА Новости заявил, что войну против Южной Осетии в августе 2008 года начала Грузия: «Войну 2008 года начали мы. Мы начали обстреливать Цхинвали, и это дало право после гибели российских миротворцев активно вмешаться российским войскам».

Россия 
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причинами ввода российских войск в зону конфликта стали агрессия Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной Осетии и её последствия (гуманитарная катастрофа, исход из региона 30 тыс. беженцев, гибель российских миротворцев и многих жителей Южной Осетии). Действия грузинской армии в отношении мирных жителей он квалифицировал как геноцид, отметив, что большинство населения Южной Осетии — граждане России: «ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ». Лавров заявил, что «Россия этот конфликт не готовила» и выступала с предложением принять резолюцию Совбеза ООН, призывающую Грузию и Южную Осетию отказаться от применения силы. По его мнению, «военный ответ России на нападение Грузии на российских граждан и солдат миротворческого контингента был полностью пропорционален». Необходимость бомбардировок военной инфраструктуры, находившейся вне зоны конфликта, он объяснил тем, что она использовалась для поддержки грузинского наступления. Обвинения России в том, что она, прикрываясь югоосетинским конфликтом, пыталась сбросить правительство Грузии и установить контроль над этой страной, Лавров назвал «несусветной чепухой» и заявил, что как только безопасность в регионе была восстановлена, президент России объявил об окончании военной операции.

11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Борис Малахов также отверг версию о том, что целью России является свержение режима М. Саакашвили. Аналогичное заявление сделал и представитель Российской Федерации при НАТО Дмитрий Рогозин.

15 августа Дмитрий Медведев заявил, что «господину Саакашвили надоела вся эта дипломатия, и он попросту решил вырезать мешающих ему осетин».

28 августа Владимир Путин заявил в интервью телеканалу CNN, что «Республиканцы в Белом доме способствовали нападению Грузии на Южную Осетию, дабы поднять рейтинг кандидату от Республиканской партии Джону Маккейну».

По утверждению заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации А. А. Ноговицына, грузинская операция «Чистое поле» против Южной Осетии была разработана Грузией совместно с США.

Главнокомандующий вооружёнными силами России президент Медведев о начале вооружённого столкновения с грузинской армией высказался в своём интервью, приуроченном к третьей годовщине начала конфликта:

В ночь с 7-го на 8-е число мне позвонил Министр обороны (я как раз двигался по Волге, был в отпуске, и вообще вся планета была в предвкушении Олимпиады, которая была в Китае) и сказал, что наш грузинский сосед начал активные боевые действия. Я, честно скажу, абсолютно, предельно откровенно, вначале очень засомневался и говорю: «Знаешь, надо проверить, он что, совсем сумасшедший, сбрендил, что ли? Может быть, это просто провокация какая-то, он испытывает на прочность осетин и пытается что-то нам показать?»

Проходит час, он говорит: "Нет, они уже ударили из всех орудий, они используют «Град». Я говорю: «Хорошо, жду новую информацию». Ещё какое-то время проходит, он говорит: «Знаете, я хочу Вам доложить, они только что уничтожили палатку с нашими миротворцами, всех насмерть положили. Что я должен сделать?» Я сказал: «Открывайте ответный огонь на поражение». Никаких цифр в этот момент не фигурировало.

Критика 
По информации издания The Wall Street Journal, преобладающей точкой зрения на Западе является мнение о несоразмерности российской реакции на действия Саакашвили, инициировавшего войну. Существует версия о неофициальном вводе российских войск в Южную Осетию ещё накануне войны, что, по заявлениям Тбилиси, спровоцировало ответные действия грузинских войск.

В первые дни конфликта в качестве аргумента о «гуманитарной катастрофе» и «геноциде осетинского народа» назывались версии о числе погибших жителей Южной Осетии, превышающем тысячу человек, озвученные южноосетинской стороной.

Некоторыми высказываются мнения, что точка зрения России об агрессии Грузии против Южной Осетии также противоречит Уставу ООН, так как независимость Южной Осетии на 8 августа 2008 года не была признана ни одним государством мира-членом ООН (в отличие от независимости и территориальной целостности Грузии).

Уже выйдя в отставку, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила изданию «The Weekly Standard» о том, что «русские хотели этой войны… Они делали все возможное, пытаясь спровоцировать грузин. Обстрелы российскими союзниками из Южной Осетии грузинских городов — именно это послужило началом войны», уточнив, что «возлагает вину» за начало войны, в частности, на премьер-министра Владимира Путина. В своих мемуарах «Нет чести выше» она описывает встречу в Кремле с Владимиром Путиным, на которой тот сказал: «Если Саакашвили хочет войну, он её получит».

Иные страны 
  Венесуэла — 14 августа правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором говорится: «Этот конфликт был спланирован, подготовлен и осуществлён по указанию правительства Соединенных Штатов, которое, далекое от желания способствовать восстановлению мира, ставило перед собой задачу стимулировать агрессию грузинского руководства». По мнению президента Венесуэлы Уго Чавеса, США использовали Грузию для того, чтобы ослабить влияние России до минимума.

Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны 
В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года, для международного изучения причин конфликта. Эта комиссия, под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, включала независимых военных экспертов, ей был выделен бюджет в размере 1,6 млн евро. Доклад комиссии должен был быть представлен 31 июля 2009 года, но его перенесли на 30 сентября.

30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад. В нём делается вывод, что войну начала Грузия, действия же России, предшествовавшие этому, ограничивались многомесячными вызывающими действиями.

Ключевыми позициями доклада, противоречащими грузинской версии, были:

a) Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

b) Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.

c) Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.

d) Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.

e) Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.

В итоговом докладе комиссии указывается, что первоначальный ответ России на нападение грузинских войск на Цхинвали был оправдан целями защиты, однако, по мнению комиссии, последующие действия российских войск были чрезмерными. Также в докладе отмечалось, что все операции югоосетинских сил, за исключением непосредственно направленных на отражение нападения грузинской армии, в особенности акты насилия в отношении этнических грузин в Южной Осетии и за её пределами, были нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Неофициальные версии 
После конфликта различными политиками и средствами массовой информации высказывались различные версии повода к началу боевых действий. Версии различных источников подчас диаметрально противоположны; общей позиции военных о причине и поводе для военных действий так и не было найдено. Ниже приведены некоторые из высказываний о поводе к войне. Так же высказывались и абсолютно абсурдные идеи (в основном, в сети Интернет; например, о «грузинской маме Путина»), которые, скорее всего, представляли собой троллинг.

 Премьер- министр Италии Сильвио Берлускони 12 ноября 2008 выразил мнение, что США провоцировали Россию: «Скажем прямо: мы полагаем, что имели место провокации Российской Федерации». В числе таких провокаций Берлускони назвал проект по размещению объектов американской ПРО в Польше и Чехии, одностороннее признание независимости Косово и ускорение процесса вступления Грузии и Украины в НАТО.
 По мнению некоторых российских правозащитников, причиной войны явилось расширенное толкование понятия «защита интересов граждан» руководством России. Серьёзной ошибкой они считают также назначение миротворцев из стран, сопредельных конфликту.
 Владимир Лешуков в собственной статье «Момент истины для России в Закавказье. Грузинский гамбит», опубликованной в «Русском журнале» 8.08.08 заявил, что причиной конфликта, возможно, является тот факт, что грузинское руководство стремится войти в НАТО, но в эту организацию не принимают страны, имеющие неурегулированные территориальные проблемы. Однако, существуют прецеденты, когда данным правилом пренебрегали: Латвия и Эстония были приняты в НАТО, не имея урегулированных границ.
 По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова и председателя Госдумы Бориса Грызлова, основным инициатором военного конфликта в Южной Осетии является группа американских неоконсерваторов во главе с вице-президентом США Диком Чейни, стремящаяся обеспечить победу Джона Маккейна над Бараком Обамой, чтобы сохранить свои позиции в администрации США. Марков сравнивает действия неоконсерваторов Чейни с развитием событий в американском фильме «Хвост виляет собакой», где для спасения избирательной кампании избирательный штаб действующего президента начинает виртуальную войну в СМИ с Албанией. По мнению Маркова, неоконы «решили организовать виртуальную „холодную войну“ Запада с Россией, и на волне этой новой „холодной войны“ обеспечить взлом текущей президентской избирательной кампании и победу Маккейна».
 11 августа журнал «Русский Newsweek» писал: «Опрошенные Newsweek западные эксперты сходятся в одном: Саакашвили действительно не получал добро на Реконкисту Южной Осетии военными средствами. Скорее он принял за одобрение постоянные дипломатические похвалы и заверения в союзнических чувствах. И решил поставить США и Европу перед выбором. (…) По словам источника, близкого к грузинскому правительству, стратегическое решение возвращать Осетию силой Саакашвили принял примерно год назад, после того, как стало ясно, что Кокойты не пойдет на переговоры о статусе Южной Осетии и смене формата миротворческой операции. „Саакашвили все последнее время жаловался американцам и европейцам, что не сможет смириться с тем, что не контролирует всю территорию. Что это мешает интеграции Грузии в Евроатлантические структуры. Умолял — сделайте что-нибудь. Надавите на Россию. Раздражался в частных разговорах: мол, Запад не хочет помочь“, — рассказывает собеседник Newsweek. Он говорит, что у грузинского президента была программа-максимум и программа-минимум. Первая — за несколько дней занять всю или почти всю Южную Осетию и перекрыть Рокский туннель. После этого можно было объявлять о возобновлении мирных переговоров, но уже с отвоеванной Осетией. Эту программу удалось бы реализовать, не решись Россия на быстрое вмешательство. „Если овладеть Осетией не удастся, включается программа-минимум, — рассказывает источник. — Грузинское руководство заявляет, что российские миротворцы не смогли остановить конфликт, и пролилась кровь. Мол, мы готовы прекратить огонь, но нам нужны эффективные миротворческие силы. Пусть Запад их пришлет и заставит Россию их принять“. Для этого принципиально было представить дело не просто как законную операцию Грузии по восстановлению своего суверенитета, но как самовозгорание конфликта, возникшее из перестрелок, в которых к тому же виновата Южная Осетия».
 Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов заявил, что эскалацию конфликта в Южной Осетии следует рассматривать в контексте того, что «США вместе со своими союзниками из Западной Европы делают всё, чтобы окончательно вытеснить Россию с Кавказа». Ивашов предположил, что в декабре 2008 Грузию поставят в очередь на вступление в НАТО — данные прогнозы эксперта не оправдались.
 Комментатор британской газеты The Independent 13 августа исходила из того, что Россия пошла на военные действия, преследуя 2 цели: удалить неугодного ей лидера, проявляющего чрезмерную самостоятельность и якобы навлекшего на себя личную неприязнь Путина и дабы предупредить вступление Грузии в НАТО.
 В «Новой газете» различные авторы превознося политику Саакашвили в сфере государственного и военного строительства обвиняли в августовских событиях российскую сторону.
 28 августа Ю. Латынина утверждала: «Первый шаг к этой войне был сделан Михаилом Саакашвили тогда, когда грузинский президент стал строить западное государство. Очень жёсткое и в то же время либеральное: с низкими налогами, распродажей госсобственности, с минимальными расходами на социалку и максимальными — на инфраструктуру государства, то есть новехонькую армию и безупречную, не берущую взяток полицию».
 Аналитик Павел Фельгенгауэр вскоре после начала конфликта был уверен, «что российское вторжение в Грузию было заранее спланировано, причём окончательное политическое решение завершить подготовку и начать войну в августе было, похоже, принято ещё в апреле». При этом следует отметить, что буквально за две недели до начала боевых действий Фельгенгауэр расхваливал грузинскую армию, называя её «самой качественной на постсоветском пространстве» и ничуть не сомневаясь в её быстрой победе в случае войны с сепаратистами.
 Так же мнения о спланированности вторжения придерживался 20 августа бывший член правительства России В. Милов: «поступающие свидетельства российских военных приготовлений (внедрение в южноосетинское „правительство“ десанта российских силовиков, обстрелы и провокации в адрес Грузии, предварительная эвакуация населения) не позволяют считать Москву столь уж невиновной в развязывании конфликта, а использованные методы „гуманитарной интервенции“, включая стрельбу из „Градов“ по Цхинвали уже с российской стороны, — не позволяют вести речь о „гуманном“ характере военной операции (хорошо хоть, что для защиты Южной Осетии не применили ядерное оружие).»
 По мнению бывшего посла США при ООН Ричарда Холбрука, Россия спровоцировала Грузию и намеренно приурочила это к Олимпийским играм с целью свержения грузинского правительства и что следующей целью для России будет Украина. Этот же тезис (о планирующемся скором начале военной операции России против Украины) после активно использовался в избирательной кампании Джона Маккейна на пост президента США.
 По мнению профессора политологии из Инсбрукского университета Герхарда Мангота, в военной эскалации конфликта была заинтересована исключительно Грузия, стратегические же действия России были направлены на сохранение статус-кво. Поэтому, считает Г.Мангот, следует исходить из того, что военная эскалация конфликта 8 августа случилась по инициативе Грузии. Г.Мангот полагает, что у России не было иного выбора, кроме военных действий против грузинских формирований и что провал попытки отделения Южной Осетии как результат российской бездеятельности стоил бы России не только утраты лица, но и более существенных стратегических потерь: «Это не только потеря доверия к России в мятежных грузинских регионах, но и утрата веры в её организационные возможности в центральноазиатском регионе. Кроме того, это укрепило бы позицию Саакашвили в Грузии и сделало бы через несколько месяцев вероятной военную операцию против Абхазии».
 По мнению журналиста итальянской газеты La Stampa, «Саакашвили, вне всякого сомнения, не действовал, не проконсультировавшись со своими основными благодетелями, Соединенными Штатами. И если он начал действовать, то он получил одобрение Вашингтона. Представить обратное, означает не понимать веса американского влияния на нынешнюю Грузию».
 27 августа Financial Times писала: «Вполне возможно, что Саакашвили просто угодил в хорошо приготовленную русскую ловушку».
 «Независимая газета» от 29 августа 2008 года, обращая внимание на «демонстративное молчание Путина» в ответ на шквал критики признания Россией независимости сепаратистских регионов Грузии, приводила мнение Георгия Сатарова: «Медведев, как президент, ввёл войска в зону грузино-осетинского конфликта без санкции Совета Федерации — это грубейшее нарушение Конституции. Поэтому я могу предложить такой сюжет: Путин даёт возможность Медведеву насовершать кучу ошибок, а потом устраивает импичмент и организует новые президентские выборы, для него это не составит никакого труда. Если бы Путин был настоящим товарищем, он бы не оставил Медведева в этой ситуации в одиночестве.»
 Французская газета Le Monde от 25 октября 2008 года приводила следующее мнение бывшего советника президента России (2000—2005) Андрея Илларионова: «Целью России было свергнуть Саакашвили, вернуть себе влияние в Тбилиси под прикрытием революции или государственного переворота, сопровождаемых военными инцидентами. Такие сценарии уже имели место на Кавказе в 1990-е годы, и тогда это никого особенно не взволновало.» По мнению Илларионова, в Кремле планировали привести к власти в Тбилиси бывшего офицера КГБ Игоря Гиоргадзе, который укрывается в России.

Югославский сценарий 

Обозреватель РБК daily Анатолий Поморцев считает, что нападение на Южную Осетию являлось имитацией операции «Молния» и операции «Буря» по уничтожению Республики Сербская Краина в 1995 году: «…также как в случае с Осетией, у Хорватии была отдельная область, Западная Славония., это изолированный анклав, чьё население и военная мощь вполне сопоставимы с югоосетинскими. Операция началась с того, что они сломили сопротивление Западной Славонии. Само вторжение началось 1 мая 1995 года с расчётом на то, что всё внимание в это время было уделено этому празднику. Кроме того, шла подготовка к празднованию полувекового юбилея Победы СССР во второй мировой войне. Вся операция заняла несколько часов. Когда всё дошло до Совбеза ООН, говорить уже было не о чём. Западная Славония перестала существовать. Очевидно, что грузины применяют ту же самую тактику. Активная фаза нападения на Осетию совпала с открытием Олимпийских Игр в Пекине, когда все ждут, когда запустят в небо воздушные шары и мало кому интересно, что происходит в какой-то непонятной Южной Осетии».

На сходство военных операций против непризнанных государственных образований (сербского и осетинского) указывал и тот факт, что в подготовке хорватской и грузинской армий участвовали военные советники MPRI.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Пётр Искендеров считал, что сценарий расчленения и оккупации России был отработан англо-американскими империалистами ещё на территории бывшей Югославии: «Понадобилась операция грузинской армии против российских граждан и миротворцев в Южной Осетии, чтобы Россия, наконец, очнулась от двадцатилетнего сна и реально поняла суть и методы глобальной геополитической игры, которую против неё ведут западные силы, ранее обкатавшие свои сценарии на сербах».

См. также 
 Грузино-южноосетинский конфликт
 Грузино-абхазский конфликт

Ссылки 
 Саакашвили приказал убивать // Российская газета, 2 августа 2015
 ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года // Известия, 21 января 2021

Примечания